Леонид Коваленко:
 Коваленко, Леонид Антонович (1907—1985) — советский историк.
 Коваленко, Леонид Константинович (1933—2016) — советский комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Коваленко, Леонид Никифорович (более известен как Леонид Горлач; род. 1941) — украинский поэт.
 Коваленко, Леонид Петрович (род. 1960) — советский и украинский футболист.